Кирил Станчев може да се отнася за:
 Кирил Станчев (офицер) (1895 – 1968), български военен деец
 Кирил Станчев (художник) (р. 1974), български художник